Крістіан () — комуна в Румунії, у повіті Брашов.
 Крістіан () — село в Румунії, у повіті Брашов. Адміністративний центр комуни Крістіан.
 Крістіан () — комуна в Румунії, у повіті Сібіу.
 Крістіан () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Адміністративний центр комуни Крістіан.